Авраменко Галина Геннадіївна ( 1986) — українська спортсменка, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби
 Авраменко Галина Георгіївна — заслужений архітектор України